Bixby puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

 Bixby, asistente virtual desarrollado por Samsung.
 Bixby, ciudad de Oklahoma, Estados Unidos.
 Bixby, lugar designado por el censo en Texas, Estados Unidos.
 Bixby Knolls, área no incorporada del condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.